Athertondoornsnavel
 Blauwmanteldoornsnavel
 Bronsstaartdoornsnavel
 Bruine doornsnavel
 Geelstuitdoornsnavel
 Gele doornsnavel
 Grijsrugdoornsnavel
 Grijze doornsnavel
 Kaap leeuwin-doornsnavel
 Mulgadoornsnavel
 Olijfkleurige doornsnavel
 Papoeadoornsnavel
 Purperrugdoornsnavel
 Regenboogdoornsnavel
 Roodkruindoornsnavel
 Roodstaartdoornsnavel
 Roodstuitdoornsnavel
 Tasmaanse doornsnavel
 Twijgdoornsnavel
 Vaalstuitdoornsnavel
 Zwartrugdoornsnavel